Il doppio del torneo di tennis Hong Kong Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pat Du Pré e Robert Lutz che hanno battuto in finale Steve Denton e Jeff Turpin 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Pat Du Pré /  Robert Lutz (campioni)
 Mark Edmondson /  John Marks (semifinali)

 Colin Dibley /  Geoff Masters (semifinali)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 1979